Охрана вод обеспечивает защиту от загрязнения и истощения и восстановление водных ресурсов.

Обеспеченность водными ресурсами 
Мировые запасы воды на Земле огромные. Однако, это преимущественно соленая вода Мирового океана. Запасы пресной воды, потребность людей в которой является особенно большой, незначительные и исчерпываемые. Во многих местах планеты чувствуется нехватка её для орошения, потребностей промышленности, питья и других бытовых потребностей.

Большинство пресной воды сконцентрировано в ледниках Антарктиды и Гренландии. Третий по величине источник воды — подземные воды.

В течение последних лет за приблизительными подсчётами потребность в воде выросла в 10 раз. Соотношение прихода и расходов воды с учётом изменений её запасов за выбранный интервал времени для определённого объекта называется водным балансом.

Вообще учёту подлежат атмосферные осадки, конденсация влаги, горизонтальный перенос и отложение снега, поверхностный и подземный приток, испарение, поверхностный и подземный сток, изменение запасов влаги в почве и др.

Под водными ресурсами в широком понимании воспринимаются все виды воды, которые находятся в Земле, на её поверхности и в атмосфере. В более узком понимании под водными ресурсами понимаются те естественные воды, которые можно использовать в настоящее время, управляя их режимом, а также воды, что могут быть использованы в ближайшей перспективе и над управлением которыми идет работа.

Исходя из этого определения, в понятие «водные ресурсы» включаются только пресные воды суходола. На практике к такой категории доступных для использования вод в настоящий момент относят речной сток и пригодные для эксплуатации подземные воды.

Водные ресурсы считаются физически неисчерпаемыми, но в своем размещении и режиме стока они выдерживают прямое и посредственное влияние других компонентов естественного комплекса и антропогенное давление, вследствие чего отличаются значительными колебаниями и неравномерностью распределения, а также по своим качественным характеристикам.

Охрана водных ресурсов 

Генеральная стратегия в отрасли охраны водных ресурсов, как части охраны природы, во всех странах мира предусматривает: подчинение интересов отдельных водопользователей национальным интересам; применение экологически чистых («зелёных») технологий в производстве для улучшения качества вод, предотвращение их загрязнения и перегрева; возможность позитивных изменений в окружающей среде с учётом альтернативных вариантов водоснабжения и водопотребления.

Обеспечение экологического равновесия и полное удовлетворение потребностей населения и общественного хозяйства водой возможны при улучшении качества воды и водного режима рек, рациональном использовании воды предприятиями всех отраслей общественного хозяйства и воссоздании водных ресурсов.

Всем промышленным и сельскохозяйственным предприятиям
 проводить мероприятия по экономному использованию водных ресурсов;
 применять современные эффективные и совершенные технические средства и технологии, чтобы предотвратить большие потери и загрязнение воды;
 контролировать качество и количество сброшенных в водные объекты промышленных стоков и тому подобное.

См. также 

 Загрязнение воздуха
 Загрязнение атмосферы
 Охрана окружающей среды
 Охрана почв от загрязнения

Примечания

Литература 
 Николаенко В. Т. Лес и защита водоёмов от загрязнения. — М.: Лесная промышленность, 1980. — 264 с.
 Воронцов А. И., Николаевская Н. Г. Вопросы экологии и охраны окружающей среды. — М.: Недра, 1986. — 98 с.
 Протасов В. Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России: Учеб. и справ. пособие / В. Ф. Протасов. — М.: Финансы и статистика, 1999.
 Стадницкий Г. В. Экология. — СПб., 1999.

Ссылки 
 Состояние воды в России и ближнем зарубежье
 О загрязнении водных ресурсов Украины
 Сбережение пресной воды

Охрана окружающей среды
Вода